PATH steht für:

 die Umgebungsvariable für den Suchpfad bzw. das gleichnamige Kommando PATH zum Setzen und Erweitern des Suchpfads
 Erreichbarkeitsproblem in Graphen
 Port Authority Trans-Hudson
 PATH (Toronto), das unterirdische Netz aus Fußgängertunneln in Toronto
 Positive Alternatives to Homosexuality, eine Vereinigung 
 Stiftung PATH, die Patients´ Tumor Bank of Hope

Path steht für:
 Path (soziales Netzwerk), ein soziales Netzwerk
 Patince, eine slowakische Gemeinde  

Siehe auch:
 Pathfinder

Abkürzung